Дивизион 1 1988/1989 () — 25-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1988/89 на сайте rsssf.com 

1988/1989
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1988 году
1989 год в Алжире